Диринг:

Якутия 
 Тёлёй-Диринг (Диринг) — село в Чурапчинском улусе Якутии, центр Тёлёйского наслега.
 Диринг — село в Чурапчинском улусе Якутии, центр Хоптогинского наслега.
 Диринг — озеро, юго-восточнее урочища Баяга, координаты 62°25' с. ш. 132°57' в. д., код ГКГН 462401.
 Диринг — озеро, в правобережье р. Тамма, координаты 61°36' с. ш. 130°16' в. д., код ГКГН 461098.
 Диринг — озеро, в правобережье р. Хомпу, координаты 61°36' с. ш. 130°24' в. д., код ГКГН 461107.
 Диринг — урочище, на правом берегу р. Лена, координаты 61°56' с. ш. 129°56' в. д., код ГКГН 457840.
 Диринг — озёра, в правобережье р. Лена, координаты 61°44' с. ш. 129°51' в. д., код ГКГН 457910.
 Диринг — озеро, в правобережье р. Кукусунда, северо-западнее оз. Киенг-Кюель, координаты 68°41' с. ш. 107°01' в. д., код ГКГН 375470.
 Диринг — озеро, на правом берегу р. Мыла, координаты 61°42' с. ш. 130°12' в. д., код ГКГН 460751.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Мыла, координаты 61°43' с. ш. 130°02' в. д., код ГКГН 460755.
 Диринг — река, правый приток р. Хангдарыма, координаты 62°08' с. ш. 123°33' в. д., код ГКГН 456282.
 Диринг — урочище, юго-восточнее оз. Тёнгюлю, координаты 62°05' с. ш. 131°25' в. д., код ГКГН 456516.
 Диринг — озеро, юго-восточнее оз. Тёнгюлю, координаты 62°05' с. ш. 131°38' в. д., код ГКГН 456547.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Туйма, координаты 62°17' с. ш. 131°39' в. д., код ГКГН 456674.
 Диринг — озеро, между р. Тохорон и р. Хатынг-Юрях, координаты 63°12' с. ш. 125°34' в. д., код ГКГН 455237.
 Диринг — озеро, в левобережье р. Дяляйы, координаты 62°17' с. ш. 128°45' в. д., код ГКГН 455442.
 Диринг — озеро, в левобережье р. Татта, координаты 61°59' с. ш. 132°10' в. д., код ГКГН 463630.
 Диринг — река, теряется в правобережье р. Лена, координаты 59°49' с. ш. 117°53' в. д., код ГКГН 486275.
 Диринг — озеро, северо-восточнее оз. Чёхчёнгёлёх, координаты 68°14' с. ш. 155°02' в. д., код ГКГН 415421.
 Диринг — озеро, в левобережье р. Танда, восточнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°51' с. ш. 131°46' в. д., код ГКГН 453807.
 Диринг — река, правый приток р. Тюнг, координаты 66°18' с. ш. 119°18' в. д., код ГКГН 221749.
 Диринг — озеро, юго-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°30' с. ш. 131°19' в. д., код ГКГН 455877.
 Диринг — озеро, севернее оз. Бырангатталах-Кюель, координаты 63°48' с. ш. 124°27' в. д., код ГКГН 453706.
 Диринг — озеро, северо-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°45' с. ш. 131°24' в. д., код ГКГН 453738.
 Диринг — озеро, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°56' с. ш. 124°32' в. д., код ГКГН 453740.
 Диринг — урочище, в левобережье р. Мельдекелях, координаты 62°15' с. ш. 116°35' в. д., код ГКГН 422030.
 Диринг — озеро, юго-восточнее оз. Нидили, координаты 63°31' с. ш. 125°25' в. д., код ГКГН 454312.
 Диринг — озеро, на правом берегу р. Лена, координаты 62°48' с. ш. 129°53' в. д., код ГКГН 452686.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Быракан, координаты 63°47' с. ш. 122°24' в. д., код ГКГН 453181.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°54' с. ш. 123°41' в. д., код ГКГН 453239.
 Диринг — озеро, между р. Вилюй ир. Тангнары, координаты 63°48' с. ш. 123°16' в. д., код ГКГН 453273.
 Диринг — озеро, на правом берегу р. Лунгха, координаты 63°39' с. ш. 126°07' в. д., код ГКГН 451247.
 Диринг — озеро, между р. Тумара и р. Кюбечики, координаты 63°31' с. ш. 129°49' в. д., код ГКГН 451732.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Ситте, координаты 62°51' с. ш. 127°26' в. д., код ГКГН 452152.
 Диринг — озеро, на левом берегу р. Тыалычыма, координаты 63°54' с. ш. 120°30' в. д., код ГКГН 450201.
 Диринг — озеро, в левобережье р. Тыалычыма, координаты 63°58' с. ш. 120°44' в. д., код ГКГН 450222.
 Диринг — ручей, левый приток р. Сеймде, координаты 57°53' с. ш. 129°53' в. д., код ГКГН 499572.
 Диринг — река, левый приток р. Якутский Укулан, координаты 59°01' с. ш. 126°24' в. д., код ГКГН 496907.
 Диринг — река, правый приток р. Осур, координаты 69°12' с. ш. 112°06' в. д., код ГКГН 376007.
 Диринг — река, правый приток р. Гырбыня(Барыллыалах), координаты 64°38' с. ш. 146°40' в. д., код ГКГН 373884.
 Диринг — озеро, в правобережье р. Силилях, координаты 67°39' с. ш. 136°06' в. д., код ГКГН 355883.
 Диринг — река, левый приток р. Липпелях-Сиене, координаты 67°32' с. ш. 136°04' в. д., код ГКГН 355903.
 Диринг — отдельные дворы, между озёрами Чуччунг и Хотогор, координаты 67°33' с. ш. 136°32' в. д., код ГКГН 355936.
 Диринг — река, правый приток р. Индигирка, координаты 65°23' с. ш. 143°10' в. д., код ГКГН 357194.
 Диринг — урочище, в правобережье р. Диппа, северо-западнее оз. Хагдан, координаты 64°30' с. ш. 121°03' в. д., код ГКГН 335077.
 Диринг — озеро, в правобережье верхнего течения р. Тымпылыкан, севернее оз. Мастах, координаты 64°36' с. ш. 122°34' в. д., код ГКГН 335298.
 Диринг — озеро, в левобережье верхнего течения р. Диппа, юго-западнее оз. Тебигидян, координаты 65°09' с. ш. 121°31' в. д., код ГКГН 224812.
 Диринг — река, правый приток р. Марха, координаты 66°18' с. ш. 113°23' в. д., код ГКГН 223892.

США 
 Диринг — город в штате Аляска, США
 Диринг — государственный гражданский аэропорт, расположенный у города Диринг (Аляска), США.

Персоналии 
  (1840—1865) — американский военный деятель.
 Диринг, Пол (1942—2015) — австралийский игрок в хоккей на траве,

См. также 
 Диринг-Юрях